Гум'єль-де-Меркадо (ісп. Gumiel de Mercado) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос. 
 17089 Меркадо (17089 Mercado) — астероїд головного поясу.
 Еміліано Меркадо дель Торо (ісп. Emiliano Mercado del Toro; 21 серпня 1891 — 24 січня 2007) — пуерториканський довгожитель, найстаріший житель планети.
 Габріель Меркадо (ісп. Gabriel Mercado, нар. 18 березня 1987, Пуерто-Мадрин) — аргентинський футболіст, захисник іспанської «Севільї».
 Національний парк Ноель Кемпф Меркадо (ісп. Parque Nacional Noel Kempff Mercado) — національний парк в Болівії.
 Пітер Меркадо, Пітер Тейлор Меркадо Назарено (ісп. Peter Taylor Mercado Nazareno, нар. 1 грудня 1981, Гуаякіль, Гуаяс, Еквадор) — еквадорський футболіст.
 Барбадільйо-дель-Меркадо (ісп. Barbadillo del Mercado) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос. 
 Сігіфредо Меркадо (ісп. Sigifredo Mercado, нар. 21 грудня 1968, Толука-де-Лердо) — мексиканський футболіст.